Napoleon Bonaparte, Napoleon I (1769–1821) – cesarz Francuzów
 Napoleon III Bonaparte, Napoleon III (1808–1873) – cesarz Francuzów
 Ród Bonapartów – potomkowie cesarza Napoleona i jego rodzeństwa

Inne osoby noszące nazwisko Bonaparte 
 Aleksandryna de Bleschamp-Bonaparte (1778–1855) – druga żona Lucjana
 Alix de Foresta-Bonaparte (ur. 1926) – francuska księżna, żona Napoleona Ludwika Hieronima
 Antoni Bonaparte (1816–1877) – francuski książę, syn Lucjana
 Charles Joseph Bonaparte (1851–1921) – amerykański polityk, twórca FBI, syn Hieronima Napoleona
 Charlotta Napoleona Bonaparte (1802–1839) – córka Józefa, żona Napoleona Ludwika
 Elisabeth Patterson Bonaparte (1785–1879) – amerykańska milionerka, żona Hieronima
 Eliza Bonaparte (1777–1820) – wielka księżna Toskanii, siostra Napoleona
 Hieronim Bonaparte (1784–1860) – król Westfalii, brat Napoleona
 Hieronim Ksawery Bonaparte (ur. 1957) – francuski książę, syn Napoleona Ludwika Hieronima
 Hieronim Napoleon Bonaparte (1805–1870) – francuski książę, amerykański polityk, syn Hieronima
 Jan Krzysztof Bonaparte (ur. 1986) – francuski książę i finansista, syn Karola Józefa
 José Bonaparte (1928–2020) – argentyński paleontolog
 Józef Bonaparte (1768–1844) – król Neapolu i Hiszpanii, brat Napoleona
 Julia Clary-Bonaparte (1771–1845) – żona Józefa
 Karol Józef Hieronim Bonaparte,  Charles Napoléon (ur. 1950) – francuski książę, prawnik i polityk, syn Napoleona Ludwika Hieronima
 Karol Lucjan Bonaparte (1803–1857) – francuski ornitolog i zoolog, syn Lucjana
 Karol Maria Buonaparte (1746–1785) – protoplasta rodu, ojciec Napoleona i dwanaściorga innych dzieci
 Katarzyna Wirtemberska (Bonaparte) (1783–1835) – córka Fryderyka I Wirtemberskiego, żona Hieronima
 Klementyna Koburg-Bonaparte (1872–1955) – córka króla Leopolda II, żona Napoleona-Wiktora
 Letycja Buonaparte (1750–1836) – żona Karola, matka Napoleona i dwanaściorga innych dzieci
 Letycja Bonaparte (1804–1871) – córka Lucjana,
 Lucjan Bonaparte (1775–1840) – książę rzymski, brat Napoleona
 Ludwik Bonaparte (1778–1846) – król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III
 Ludwik Lucjan Bonaparte (1813–1891) –  francuski książę i lingwista, syn Lucjana
 Ludwik Napoleon Józef Bonaparte (1864–1932) – francuski książę i wojskowy, syn Napoleona Józefa
 Maria Bonaparte (1882–1962) – francuska psychoanalityczka, córka Rolanda, żona księcia greckiego Jerzego
 Maria Anuncjata Karolina Bonaparte (1782–1839) – królowa Neapolu, siostra Napoleona, żona Joachima Murata
 Maria Letycja Bonaparte-Aosta (1866–1926) – księżna Aosty, córka Napoleona Józefa, żona Amadeusza I Sabaudzkiego
 Matylda Letycja Bonaparte (1820–1904) – córka Hieronima
 Napoleon II Bonaparte (1811–1832) – następca tronu I Cesarstwa Francuskiego w latach 1811–1814 (z tytułem króla Rzymu), syn Napoleona i Marii Ludwiki
 Napoleon Eugeniusz Bonaparte, Napoleon IV (1856–1879) – książę cesarski i Syn Francji, syn Napoleona III
 Napoleon Hieronim Bonaparte (1830–1893) – amerykański i francuski wojskowy, syn Hieronima Napoleona
 Napoleon Józef Bonaparte (Plonplon) (1822–1891) – książę cesarski Francji, syn Hieronima
 Napoleon-Karol Bonaparte (1839–1899) – francuski książę oraz francuski i meksykański wojskowy, syn Karola Lucjana
 Napoleon Lucjan Bonaparte (1828–1895) – francuski kardynał, syn Karola Lucjana
 Napoleon Ludwik Bonaparte (1804–1831) – wielki książę Bergu, syn Ludwika
 Napoleon Ludwik Hieronim Bonaparte (1914–1997) – francuski książę, prawnik i wojskowy, syn Napoleona-Wiktora
 Napoleon-Wiktor Bonaparte (1862–1926) – francuski książę, syn Napoleona Józefa
 Paulina Bonaparte (1780–1825) – siostra Napoleona, żona Filippo Borghese
 Paweł Maria Bonaparte (1809–1827) – francuski książę, syn Lucjana
 Piotr Napoleon Bonaparte (1815–1881) – francuski książę, polityk i historyk, syn Lucjana
 Roland Napoleon Bonaparte (1858–1924) – francuski książę, geograf i botanik, syn Piotra Napoleona
 William Bonaparte-Wyse (1826–1892) – irlandzki poeta i wojskowy, syn  Letycji
 Zenajda Bonaparte (1801–1854) – córka Józefa, żona Karola Lucjana

Inne znaczenia 
 Bonaparte – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Bonaparte (ang. Bonaparte Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Bonaparte – zespół muzyczny

Zobacz też 
 Bonaparte jako pierwszy konsul (obraz)
 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte – pamflet Karola Marksa
 Bonapartyzm